Ranđelović ist der Familienname folgender Personen:

 Ivan Ranđelović (* 1974), serbischer Fußballspieler
 Lazar Ranđelović (* 1997), serbischer Fußballspieler
 Sava Ranđelović (* 1993), serbischer Wasserballer